Серге́й Ви́кторович Алексе́ев:
 Алексеев, Сергей Викторович (1938—2002) — советский и российский медик-гигиенист, профессор СПбГПМА, заслуженный деятель науки РФ (2001).
 Алексеев, Сергей Викторович (род. 1972) — российский историк, профессор МосГУ и МГИК.
 Алексеев, Сергей Викторович (род. 1973) — российский юрист.
 Алексеев, Сергей Викторович (род. 1986) — молдавский футболист.